Anna Henkel-Grönemeyer – attrice tedesca
 Dietrich Grönemeyer – medico, imprenditore e scrittore tedesco
 Herbert Grönemeyer – musicista, produttore discografico, cantante, compositore, paroliere e attore tedesco